Гранатовый астрильд () — вид птиц из семейства вьюрковые ткачики. Живут в засушливых районах южной части Африки, в том числе в Калахари. Ареал обширен. Обитают в субтропических и тропических кустарниках и саванне. Выделяют два подвида данного вида. Птицы имеют весьма яркий и характерный окрас, особенно самцы.

Филогения Uraeginthus granatinus была описана Antonio Arnaiz-Villena et al..

Распространение 

Обитают на территории Анголы, Ботсваны, Мозамбика, Намибии, ЮАР, Замбии и Зимбабве.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife Species Factsheet
 О виде в The Atlas of Southern African Birds

Вьюрковые ткачики
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Африки